FAI pode referir-se a:formação e atitude entregador

Federações 
 Federação Anarquista Ibérica
 Fédération Aéronautique Internationale
 Fédération Académique Internationale
 Federazione Anarchica Informale

Instituições 
 Faculdades Adamantinenses Integradas
 Faculdade de Administração e Informática
 FAI - Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação

Outros 
 Força Aérea Israelense
 Fornecedor de acesso à Internet

Desambiguações de siglas
Gdif